Babkova oder Babkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Babkova (* 1982), ukrainische Schauspielerin und Model 
 Marina Anatoljewna Babkowa (* 1969), sowjetische Wasserspringerin
 Martina Babková (* 1950), tschechoslowakische Basketballspielerin